Zuma puede hacer referencia a:

 Zuma, un videojuego;
 Zuma, un álbum de Neil Young y Crazy Horse;
 el municipio de Zuma, ubicado en el estado de Illinois (Estados Unidos);
 Zuma, yacimiento arqueológico sudanés de la cultura napatea; o
 Jacob Zuma, un político sudafricano y expresidente de Sudáfrica.